Кубок УЕФА 1974/75 — четвёртый розыгрыш кубка УЕФА. В решающем матче сошлись представители Нидерландов и ФРГ. В итоге трофей достался «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

1/32 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1974/75 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1974/75 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1974/75 на сайте RSSSF

Сезон 1974/75
Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году